Manilius är en nedslagskrater på månen. Manilius har fått sitt namn efter poeten, Marcus Manilius.

Satellitkratrar

Se även 
 Lista över månens kratrar
 12163 Manilius

Källor 
 

Kratrar på månen